Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Apia International Sydney 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Sania Mirzaová a Bethanie Matteková-Sandsová, jehož členky nestartovaly společně. Mirzaová nastoupila se stabilní spouhráčkou Hingisovou a Matteková-Sandsová se do soutěže rozhodla nezasáhnout.

Vítězem čtyřhry se stal nejlepší světový švýcarsko-indický pár Martina Hingisová a Sania Mirzaová, který ve finále zdolal francouzské turnajové trojky Kristinu Mladenovicoou s Caroline Garciaovou výsledkem 1–6, 7–5 a [10–5]. Vítězky se přitom ocitly na prahu porážky, když dokázaly otočit nepříznivý stav gamů 1–6 a 2–5.

Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů. Hingisová vybojovala padesátý druhý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Mirzaovou, která obhájila trofej, to byl třicátý čtvrtý triumf. Společně vyhrály sedmý turnaj v řadě. Naposledy předtím prohrály v semifinále srpnového Cincinnati Masters 2015.

Vítězky tak ve finále vyhrály 30. zápas za sebou a překonaly výkon páru Gigi Fernándezová a Nataša Zverevová, jenž v sezóně 1994 dosáhl na sérii 28 zápasů. Lepší výsledek si naposledy předtím připsala československá dvojice Jana Novotná a Helena Suková, která v roce 1990 zaznamenala 44zápasovou neporazitelnost.

Nasazení párů 
  Martina Hingisová /  Sania Mirzaová (vítězky)
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (semifinále)
  Caroline Garciaová /  Kristina Mladenovicová (finále)
  Tímea Babosová /  Katarina Srebotniková ''(2. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Apia International Sydney 2016